Burg Lützelhardt ist der Name folgender Burgen:

 Burg Lützelhardt (Elsass), bei Obersteinbach (Bas-Rhin), Region Grand Est, Frankreich
 Burg Lützelhardt (Schwarzwald), bei Seelbach (Schutter), Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Deutschland